Aurum (von lateinisch , für Gold) steht für:
 Gold in der Chemie und Pharmazie
 Aurum-Geysir, im Yellowstone-Nationalpark
 Aurum Hotels, italienische Radsportmannschaft
 Aurum Press, britischer Verlag, seit 2004 Teil der The Quarto Group
 Aurum Verlag, deutscher Verlag mit Sitz in Bielefeld

Siehe auch: